Тепексититла има више значења:

 Тепексититла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепексититла (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику